Пап — имя, фамилия и топоним:

Персоналии 
 Пап (353 — ок. 374) — царь Великой Армении; сын Аршака II, представитель династии Аршакидов.
 Пап, Миша (род. 1979) — сербский шахматист, гроссмейстер (2011), тренер.
 Пап, Павле (1914—1941) — югославский студент-медик еврейского происхождения, партизан, народный герой Югославии.

Топоним 
 Пап — город на востоке Узбекистана, впервые упоминающийся в IX веке.

Аббревиатура 
 пап — пушечный артиллерийский полк.
 ПАП — Пудра Алюминиевая Пигментная. Обычно с номером — ПАП-1, ПАП-2 и т. д.

См. также 
 Булл-пап — схема компоновки механизмов винтовок и автоматов.
 
  (латиницей)
 Папа
 Папп